Le terme Squeeze provient de l’anglais et signifie presser, serrer ou éteindre.

Finance 
 Squeeze, un concept de finance.

Bridge 
 Squeeze, un coup au bridge.

Cinéma 
Dans les films Toy Story, Squeeze est un extraterrestre à trois yeux.

Télévision 
Squeeze est le titre original de l'épisode Compressions de la première saison de la série télévisée X-Files.

Musique

Groupe 
 Squeeze est un groupe pop rock anglais ;
 The Main Squeeze est un groupe de funk américain.

Album 
 Squeeze est un album du Velvet Underground sorti en 1973 ;
 Squeeze est un album de Squeeze sorti en .

Baseball 
Au baseball, un squeeze est une stratégie offensive et une variante de l'amorti-sacrifice.

Informatique 
 Squeeze est le nom de la version 6.0 de la distribution Debian GNU/Linux publiée le .
 Squeeze est un gestionnaire d'archives intégré à l'environnement de bureau Xfce.
 Squeeze est un joueur professionnel belge de League of Legends.
 Squeeze page, une page de renvoi.

Médecine 
En médecine, le squeeze est une méthode pour lutter contre l'éjaculation précoce.

Notes et références